Clarke County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Clarke County (Alabama) – okres státu Alabama
 Clarke County (Georgie) – okres státu Georgie
 Clarke County (Iowa) – okres státu Iowa
 Clarke County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Clarke County (Virginie) – okres státu Virginie

Související články 
 Clark County
Clarke